Un couche-tard est une personne qui va au lit à une heure tardive.
 Couche-Tard est une chaîne québécoise de dépanneurs (commerces de proximité).
 Les Couche-tard est une émission de divertissement inspirée de l’actualité, animée par Jacques Normand et Roger Baulu, qui a été diffusée entre 1960 et 1970 à la Télévision de Radio-Canada.
Couchetard, sans tiret, est aussi le gentilé des habitants de Longcochon (Jura).